Kádár Lajos (1854–1894) ipariskolai tanár
 Kádár Lajos (1896–1982) író
 Kádár Lajos (1953) labdarúgó (Bp. Honvéd, SZEOL AK, Diósgyőri VTK)